

Toponyme 

 Zumarraga en basque (ou Zumárraga en espagnol) est une commune du Guipuscoa dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 Zumarraga est une municipalité insulaire de la province du Samar, aux Philippines.

Patronyme 

 Antonio José González Zumárraga (1925-2008), cardinal équatorien ;
 Blanca Rosalía Zumárraga Contreras (1981-), modèle mexicaine ;
 Josu Sarriegi Zumarraga (1979-), joueur de football espagnol ;
 Juan de Zumárraga (1468-1548), prélat basque-espagnol, premier évêque de Mexico.
Patronyme basque
Toponymie basque